Palazzo Torrigiani pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:

Palazzo Bartolini-Torrigiani
Palazzo Torrigiani Del Nero
Palazzo Torrigiani (Via Romana)

ou ainda a uma das seguintes villas:
Casino Torrigiani al Campuccio
Villa Torrigiani (Capannori)
Villa Torrigiani (Scandicci)
Villa Torrigiani (Sesto Fiorentino)

Desambiguação